Hoe overleef ik-serie, een jeugdboekenserie geschreven door Francine Oomen
Hoe overleef ik mezelf? (film), film n.a.v. deze serie
Hoe overleef ik? (televisieserie), televisieserie gebaseerd op de boeken